Le substantialisme est une théorie philosophique souvent référée à René Descartes, qui attribue une « existence » substantielle aux idées générales ou postule l'existence de réalités permanentes dans l'Univers. Elle définirait alors .

Il existe une version « simple » du substantialisme et une autre version dite « substantialisme sophistiqué » (qui répond aux critiques faites au premier) .

Une théorie opposée serait l'attributivisme (doctrine faisant , selon Alain de Libera (2008).

Les approches substantialistes d'un problème voudraient que les questions concernant ce problème ne s'imposent qu'en fonction de son importance ou de sa gravité.

Notes et références

Bibliographie 
 Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, 1938.
Vladimir Jankelevitch, "le pur et l'impur", 1960

Voir aussi

Articles connexes 
 Super-substantialisme
 Substance
 Dualisme de substance
 Théorie du substratum
 Ousia

Théorie métaphysique